Donje Selo je lahko:

 Hrvaška
 Donje Selo, Hrvaška
 Donje Selo, Mošćenička Draga

 Bosna in Hercegovina
 Donje Selo, Konjic
 Donje Selo, Ilijaš
 Donje Selo, Goražde

 Črna gora
 Donje Selo, Cetinje
 Donje Selo, Danilovgrad